

Unità di misura 
 Unità tecnica di massa

Sigle 
 Unified Threat Management – gestione unificata delle minacce rif. Applicazioni per la sicurezza
 Universal Transverse of Mercator – proiezione universale trasversa di Mercatore
 Universal Turing Machine – macchina di Turing universale
 University of Toronto at Mississauga – sede dell'Università di Toronto a Mississauga (Canada)